Роберт Хантер — имя нескольких человек: Хантер, Роберт (род. 1977) — южноафриканский шоссейный велогонщик.
 Хантер, Роберт (1886—1971) — американский гольфист.
 Хантер, Роберт (1904—1950) — канадский гребец.
  (1666—1734) — британский офицер, губернатор Нью-Йорка и Нью-Джерси (1710—1720), Ямайки (1724—1734).
 Хантер, Роберт — американский игрок в лакросс.
  (1975—2011) — австралийский рэпер.
 Хантер, Роберт (1941—2005) — канадский журналист, защитник окружающей среды.
 Хантер, Роберт Марсер Тальяферро (1809—1887) — американский государственный деятель.